Oberender ist der Familienname folgender Personen:

 Heiderose Oberender (* 1941), deutsche Virologin 
 Peter Oberender (1941–2015), deutscher Volkswirt
 Thomas Oberender (* 1966), deutscher Autor und Dramaturg